Pucitta ist der Familienname folgender Personen:

 Miriam Pucitta (* 1964), italienische Regisseurin und Filmproduzentin
 Vincenzo Pucitta (1778–1861), italienischer Opernkomponist